Podlesny () ist der Name russischer Orte, unter anderen:

 Podlesny (Baschkortostan), Siedlung in der Republik Baschkortostan
 Podlesny (Brjansk), Siedlung in der Oblast Brjansk
 Podlesny (Kursk), Siedlung in der Oblast Kursk
 Podlesny (Nowosibirsk), Siedlung in der Oblast Nowosibirsk
 Podlesny (Orenburg), Siedlung in der Oblast Orenburg
 Podlesny (Pensa), Siedlung in der Oblast Pensa
 Podlesny (Rostow), Siedlung in der Oblast Rostow
 Podlesny (Tambow), Siedlung in der Oblast Tambow
 Podlesny (Wladimir), Dorf in der Oblast Wladimir

 Siehe auch
 Grigori Podlesny, ein ukrainisch-schweizerischer Ballettmeister